Ким Клајстерс је освојила турнир. У финалу је победила Жистин Енен резултатом 6:3, 4:6, 7:6.

Носиоци 

  Ким Клајстерс (победница)
  Нађа Петрова (прво коло)
  Ана Ивановић (полуфинале)
  Данијела Хантухова ''(четвртфинале)

 
<li>  Алиса Клејбанова (прво коло)
<li>  Александра Вознијак (друго коло)
<li>  Мелинда Цинк (четвртфинале)
<li>  Ивета Бенешова (прво коло)''

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Међународно првенство Бризбејна — жене појединачно
Међународно првенство Бризбејна 2010.